un topònim dels Estats Units
 Uintah (Utah), un municipi del comtat de Weber
 Comtat de Uintah (Utah)
 Comtat de Uintah (Wyoming)
 Monts Uinta, a l'estat de Utah
 Uinta National Forest

un grup humà
 Uintah (tribu), una tribu ameríndia